{{DISPLAYTITLE:(20067) 1993 TN24}}

A (20067) 1993 TN24 egy kisbolygó a Naprendszerben. Eric Walter Elst fedezte fel 1993. október 9-én.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (20001–20500)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói